Les termes Expédition de Larbaâ, occupation de Larbaâ ou bataille de Larbaâ peuvent faire référence à :
Expédition de Larbaâ (1837), la première expédition et occupation de Larbaâ par les troupes Françaises en février 1837 durant la conquête de l'Algérie par la France. 
Occupation de Larbaâ (1847), la deuxième occupation de Larbaâ par les troupes Françaises en mai 1847 durant la conquête de l'Algérie par la France. .